B66 ou B-66 peut faire référence à :
 Autres infections par douves (distomatoses), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Bundesstraße 66, une route fédérale allemande reliant Barntrup à Bielefeld ;
 Douglas B-66, un bombardier et avion de reconnaissance américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres